Een zowel mannelijke als vrouwelijke roepnaam:
 Voor de meisjesnaam, zie Geertruida.
 Voor de jongensnaam, zie Geert.
Een film van Gus van Sant, zie Gerry (film)